Макларън MP4-9 е болид от Формула 1 конструиран от Нил Отли за сезон 1994 от отбора на Марлборо Макларън Тийм. Болид №7 е пилотирано от Мика Хакинен и болид №8 е пилотиран от Мартин Брандъл.

По време на тестовете Ален Прост тества болида заедно с Хакинен, но в началото на 1994 Брандъл зае мястото като втори пилот, след като Алио бе назначен като тест-пилот, а Ален обяви пред френската телевизия че няма да участва във Формула 1. MP4-9 бе катастрофално за тима, провалайки се да постигне победи във всичиките състезания и лошото представяне на двигателите Пежо. Тимаът финишира на 4-та позиция с 42 точки благодарение на подиумите които Хакинен и Брандъл постигнаха.

MP4-9 е замемен от MP4-10 за сезон 1995.

Резултати от Формула 1 

Болиди от Формула 1